El término controlador puede hacer referencia a:

En la electrónica e informática
 a un controlador, un elemento de software utilizado en diversos sistemas operativos, también llamado manejador de dispositivo, device driver o driver;
 a un controlador de videojuego, un dispositivo de entrada usado para controlar un videojuego;
 a un controlador de periférico, un elemento de hardware que funciona de intermediario entre el periférico que la contiene y la unidad central de procesamiento;
 a un controlador lógico programable (PLC), un dispositivo electrónico muy usado en la automatización industrial;
 a un controlador de base de datos.

En la aviación
 a un controlador de tráfico aéreo, la persona encargada de dirigir el tránsito de las aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos;

En los cómics
 a Controlador, un supervillano de Marvel Comics, enemigo de Iron Man.

Enlaces externos